Osoby o tym nazwisku:
 Angela Visser – holenderska miss
 Ben Visser – holenderski polityk i urzędnik samorządowy
 Cornelis Visser – holenderski polityk, rolnik
 Esmee Visser – holenderska łyżwiarka szybka, olimpijka
 Gerrit Visser – holenderski piłkarz
 Ingrid Visser – holenderska siatkarka
 Klaas Visser – holenderski lotnik
 Maura Visser – holenderska piłkarka ręczna
 Yge Visser – holenderski szachista